Notte e giorno (Night and Day) – romanzo di Virginia Woolf del 1919
 Notte e giorno (Nuit et jour) – film del 1991 diretto da Chantal Akerman
 Notte e giorno – album di Al Bano e Romina Power del 1993